0-4 è un CD contenente canzoni adatte ai bambini più piccoli, canzoni che insegnano a contare, ad associare parole a gesti. Hanno melodie semplici e orecchiabili. L'anno di edizione è il 2001 e l'editore è Antoniano

Tracce